Dans la mythologie grecque, Axilos est un personnage de l'Iliade.

Son histoire est racontée dans le sixième chant du poème homérique. Axilos est un jeune et riche propriétaire terrien, originaire d'Arisbé, la ville fondée par Asios en l'honneur de la mère homonyme, qui avait été la première épouse de Priam : après son divorce, la femme avait épousé Hyrtacus et avait eu trois fils avec lui, dont Asios, devenu roi de la ville. Au déclenchement de la guerre de Troie, Asios se précipite avec ses guerriers pour défendre les assiégés. Malgré sa réputation de personne pacifique et hospitalière, Axilos suit Asios dans la guerre, avec son fidèle serviteur Kalesios agissant comme son écuyer et cocher. Mais lors d'un des nombreux combats, Axilos et Kalesios sont tués par Diomède. L'épisode se termine avec les âmes des deux victimes descendant ensemble dans le monde souterrain.

Mortel de la mythologie grecque
Personnage de l'Iliade
Camp troyen dans la guerre de Troie